Esistono più persone di nome Elizabeth Allen:

Elizabeth Allen (1929-2006), attrice statunitense televisiva, teatrale e cinematografica;
Elizabeth Anne Allen (1979-), attrice statunitense famosa per il ruolo di Amy Madison in Buffy l'ammazzavampiri;
Elizabeth Allen, regista statunitense;